I tunnosauri (Thunnosauria ) sono un clade estinto di rettili marini, appartenenti agli ittiosauri. Vissero tra il Giurassico inferiore e l'inizio del Cretacico superiore (Hettangiano - Cenomaniano, circa 200 - 100 milioni di anni fa) e i loro resti fossili sono stati ritrovati in tutti i continenti con l'eccezione dell'Africa e dell'Antartide.

Tassonomia
Il clade Thunnosauria (il cui nome deriva dal greco e significa "lucertole tonno") è stato denominato da Ryosuke Motani nel 1999, per contenere taxa basali come Ichthyosaurus e Stenopterygius e la famiglia Ophthalmosauridae. Una delle principali caratteristiche dei tunnosauri è la lunghezza relativa delle pinne: quelle anteriori sono lunghe almeno il doppio delle posteriori.

Il clade Thunnosauria è un taxon definito nel 1999 come "l'ultimo antenato comune di Ichthyosaurus communis e Stenopterygius quadriscissus e tutti i loro discendenti". Il cladogramma qui sotto segue la topologia da un'analisi del 2010 operata da Patrick S. Druckenmiller ed Erin E. Maxwell.

Note

Bibliografia
Ryosuke Motani (1999). "Phylogeny of the Ichthyopterygia". Journal of Vertebrate Paleontology 19 (3): 472–495.
Michael W. Maisch and Andreas T. Matzke (2000). "The Ichthyosauria". Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde: Serie B 298: 1–159.
Patrick S. Druckenmiller and Erin E. Maxwell (2010). "A new Lower Cretaceous (lower Albian) ichthyosaur genus from the Clearwater Formation, Alberta, Canada". Canadian Journal of Earth Sciences 47 (8): 1037–1053. doi:10.1139/E10-028.

Collegamenti esterni 
 

Ittiosauri